108. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się na torze Arena Ritten w Collalbo w dniach 7-9 stycznia 2011. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 36.

Tytuły mistrzów Europy zdobyli: Rosjanin Iwan Skobriew i Czeszka Martina Sáblíková.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Luiza Złotkowska – 9. (172,350 pkt)
 Karolina Domańska-Ksyt – nie ukończyła (129,308 pkt) - nieoficjalnie 16. miejsce
 Natalia Czerwonka – nie ukończyła (129,406 pkt) - nieoficjalnie 17. miejsce

mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 8. (159,064 pkt)
 Zbigniew Bródka – nie ukończył (116,282 pkt) - nieoficjalnie 13. miejsce
 Roland Cieślak – nie ukończył (117,481 pkt) - nieoficjalnie 18. miejsce

Wyniki

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Wyniki poszczególnych biegów na stronie www.isuresults.eu

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2011 w sportach zimowych
2011 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech